Pieter Leemans, een Belgisch componist
 Pierre Leemans (atleet), een Belgisch atleet